Německé příjmení Anderle je v překladu Ondra (zdrobnělina od Andreas) a nosí jej více různých osobností:

 Adolf Anderle (1868–1919) – rakouský politik, poslanec Říšské rady
 Jan Anderle (1900-1982)- český konstruktér a pilot
 Jiří Anderle (* 1936) – český akademický malíř a grafik
 Jiří Anderle (1962) – český fotbalista
 Josef Anderle (1881–1959) – profesor a rektor ČVUT
 Josef Anderle (hokejista) (* 1952) - český hokejista
 Karel Anderle (fotograf) (1875–1918) – český amatérský fotograf
 Karel Anderle (lesník) (1876–?) – český lesník
 Robert Anderle – Muž roku ČR 2012
 Vojtěch Anderle (* 1961) – český designér a pedagog

Podobné příjmení
 Alois Andrle (* 1933) – český geograf a územní plánovač
 Petr Andrle (* 1942) – český novinář a spisovatel

Ženská podoba příjmení
 Ivana Andrlová (* 1960) – česká herečka

Česká příjmení